Вабаш (округ, Іллінойс)
 Вобаш (округ, Індіана)